Dokumentationsserie steht für:

 Fernsehserie in der Art eines Dokumentationsfilms
 Doku-Soap, eine Mischung aus Seifenoper und Dokumentationsfilm